Семе́нов () — поширене російське прізвище, патронім, утворений від імені Семен.

Відомі особи 
 Семенов Андрій Сергійович ( 1989) — російський футболіст.
 Семенов Артем Олегович ( 1986) — український оперний співак, суперфіналіст першого сезону шоу Україна має талант.
 Семенов Валентин Петрович ( 1933) — український піаніст, педагог, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Семенов Володимир Вікторович — український математик, професор факультету кібернетики Київського національного університету.
 Семенов Віктор Михайлович ( 1946) — український державний діяч, дипломат, науковець. Кандидат технічних наук (1993).
 Семенов Віталій Іванович ( 1972) — український футболіст, захисник.
 Семенов Володимир Сергійович (1924—2004) — український вчений-правник, громадський діяч, кандидат юридичних наук, професор.
 Семенов В'ячеслав Анатолійович (1969—2015) — старший лейтенант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Семенов В'ячеслав Михайлович ( 1947) — український радянський футболіст нападник, півзахисник.
 Семенов Георгій Гнатович (1912—1982) — український актор, народний артист УРСР.
 Семенов Дем'ян Захарович (1906—1944) — пролетарський письменник.
 Семенов Дмитро Володимирович ( 1982) — російський хокеїст.
 Семенов Дмитро Іванович (1913—2006) — Герой Радянського Союзу.
 Семенов Євген Володимирович (1933—?) — український живописець.
 Семенов Євген Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенов Іван Йосипович (1901—1968) — радянський військовий, генерал-лейтенант
 Семенов Ігор Миколайович ( 1951) — голова Державної Ради Удмуртської Республіки
 Семенов Костянтин Ігорович ( 1922) — російський радянський сценарист.
 Семенов Максим Петрович ( 1984) — казахський хокеїст.
 Семенов Микола Васильович — український організатор кіновиробництва.
 Семенов Микола Миколайович — радянський хіміко-фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії 1956 року.
 Семенов Михайло Володимирович ( 1984) — білоруський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Семенов Мінгіян Артурович ( 1990) — російський борець греко-римського стилю, олімпійський медаліст.
 Семенов Олександр Миколайович ( 1904) — інженер сільськогосподарських машин родом з Воронежу.
 Семенов Олександр Михайлович (1922—1984) — російський радянський живописець-пейзажист, представник Ленінградської школи живопису.
 Семенов Олексій Анатолійович ( 1981) — російський хокеїст.
 Семенов Олексій Валерійович ( 1986) — російський хокеїст.
 Семенов Олексій Сергійович ( 1982) — український легкоатлет.
 Семенов Олексій Євгенович ( 1981) — український актор кіно та дубляжу, диктор, журналіст і ведучий масових заходів.
 Семенов Павло Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Семенов Сергій Олександрович — український біатлоніст, олімпієць, чемпіон Європи, призер чемпіонату світу.
 Семенов Федір Іванович — український кінооператор.
 Семенов Федір Олексійович (1794—1860) — російський астроном-аматор.

Подвійні прізвища 
 Семенов-Зусер Семен Анатолійович (1886—1951) — археолог, історик античності.
 Семенов-Тян-Шанський Андрій Петрович — російський, радянський географ, ентомолог, колеоптеролог і перекладач.
 Семенов-Тянь-Шанський Петро Петрович — російський географ, статистик і мандрівник.

Топонім 
 Семенов — місто в Росії, у Нижньогородській області

Див. також 
 Семенова
Російські прізвища